Owain ap Gruffydd kan refere til flere personer:
 Owain Gwynedd (1100–1170) prins af Gwynedd
 Owain Cyfeiliog (ca. 1130 - 1197) prins af en del af Powys
 Owain Goch ap Gruffydd (dødd c. 1282) bror til Llywelyn den Sidste af Gwynedd
 Owen de la Pole (død ca. 1293), lord af Powys
 Owain Glyndŵr (1354–1416) prins af Wales